Amerikai Egyesült Államok
Millerville (Alabama)
Millersville (Kalifornia), régi neve Millerville
Millerville (Minnesota)